Amarantini – abitanti di Amarante (Brasile)
Amarantini – abitanti di Amarante do Maranhão